Marguerat est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 

 Daniel Marguerat, (1943-), est un exégète et bibliste suisse;
 Yves Marguerat, (1943-), est un chercheur français condamné pour des viols sur des enfants au Togo;

Références 

Homonymie de patronyme